Свободинский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Свободинский сельсовет — в Золотухинском районе Курской области.
 Свободинский сельсовет — в Куюргазинском районе Республики Башкортостан.